Симао — фамилия. Известные носители:
 Симао, Михо (1919—2007) — японская писательница.
 Симао, Тосио (1917—1986) — японский писатель.